A Promised Land cím jelentései:

Promised Land Chuck Berry dala
Promised Land, Elvis Presley 1975-ös albuma
Promised Land, a Queensrÿche együttes 1994-es albuma